Fausto Gresini (Imola, 23 januari 1961 – Bologna, 23 februari 2021) was een  Italiaans motorcoureur.

Gresini reed tussen 1983 en 1994 in totaal 118 wedstrijden in het wereldkampioenschap wegrace en won in 1985 en 1987 de titel in de 125cc-klasse. Hij was later succesvol als eigenaar en teamchef van de MotoGP-renstal Gresini Racing.

Carrière 
Zijn eerste race reed Fausto Gresini in 1978 op 17-jarige leeftijd op een 50 cc-Minarelli. In het seizoen 1983 stapte hij op een Garelli in de 125cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace en won in 1984 in het Zweedse Anderstorp zijn eerste race. Gresini bleef de 125cc-klasse gedurende zijn gehele actieve carrière trouw en zette daarin een aantal records, zoals bijvoorbeeld 11 achtereenvolgende overwinningen en tien overwinningen in 11 races van het seizoen 1987. Nadat hij in 1994 op Honda slechts 16e in het WK werd, besloot Gresini na 118 grands prix, waarin hij 47 podiumplaatsen behaalde, zich terug te trekken.

In 1997 keerde Gresini met een eigen renstal als teamchef op de circuits terug. Hij zette Alex Barros op een privé-Honda in de 500cc-klasse in. De negende plaats in het algemeen klassement in het eerste jaar zorgde ervoor dat hij het jaar daarop de beschikking kreeg over Honda-fabrieksmotoren. In de volgende jaren was het team succesvol. Met Daijiro Kato werd in 2001 de WK-titel in de 250cc-klasse gewonnen. Daarnaast veroverden rijders van het Gresini-team driemaal de tweede plaats in de MotoGP-klasse (Sete Gibernau in 2003 en 2004, alsmede Marco Melandri in 2005).

Overlijden 
Fausto Gresini werd eind december 2020 opgenomen in een ziekenhuis in Bologna nadat hij besmet was geraakt met COVID-19. Nadat zijn situatie langzaam leek te verbeteren, ging het vanaf half februari slechter en werd hij voor een tweede keer in coma gebracht. Hij overleed op 23 februari 2021 op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware longontsteking.

Wereldkampioenschap wegrace resultaten
(Races in vet zijn pole-positions; races in cursief geven de snelste ronde aan, punten (tussen haakjes) zijn inclusief streepresultaten)

Externe links
 
  Gresini Racing
  Foto's van Gresini bij highsider.com

Italiaans motorcoureur